Az 1951-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 17. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott.

A bajnokságot a Wisła Kraków nyerte az ezüstérmes Górnik Radlin, és a bronzérmes Legia Warszawa előtt.

Az 1951-es idény előtti években a Lengyel labdarúgó-szövetség döntése értelmében nem rendezték meg a Lengyel kupát (Ruch Chorzów), mivel mindig az aktuális bajnok volt a kupagyőztes.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1951
Lengyel 1